Ferrara est un patronyme d'origine italienne, très répandu en Italie, notamment en Lombardie et en Campanie et qui est une variante de  (forge, maréchal-ferrant).

Toponyme italien 
Ferrara est le nom original de la ville italienne de Ferrare, dans la province du même nom 
Ferrara di Monte Baldo est une commune de la province de Vérone

Patronyme 

Abel Ferrara (1951-), réalisateur américain
Adam Ferrara (1966-), acteur et humoriste américain 
Antonio Ferrara (1973-), gangster italien
Bono da Ferrara, peintre italien du Quattrocento
Ciro Ferrara (1967-), footballeur italien 
Francesco Ferrara (1810-1900), économiste italien 
Franco Ferrara (1911-1985), chef d'orchestre italien
Giacomo Ferrara (1990-), acteur italien
Giorgio Ferrara (1947-), réalisateur et metteur en scène italien
Giuliano Ferrara (1952-), journaliste et homme politique italien
Giuseppe Ferrara (1932-2016), réalisateur italien
Jean-Jacques Ferrara (1967-), homme politique français
Jerry Ferrara (1979-), acteur américain
Jon Paul Ferrara, illustrateur américain, d'origine italienne.
Laura Ferrara (1983-), femme politique italienne
Manuel Ferrara (1975-), acteur porno français
Ornella Ferrara (1968-), athlète italienne spécialiste du marathon
Paolo Ferrara (1892-1965), acteur italien
Paul Ferrara (1939-), photographe américain
Riccobaldo da Ferrara (1246-après 1320), notaire italien et écrivain latin
Rosina Ferrara (1861-1934), modèle italienne
Sotìr Ferrara (1937-2017), éparque italien
Stefano da Ferrara, peintre italien actif dans la seconde moitié du xve siècle
Stéphane Ferrara (1956-), boxeur et acteur français
Vicino da Ferrara, peintre italien des XVe et XVIe siècles

Divers 
 Le Ferrara Ensemble est un groupe de musique ancienne.
La Nuova Ferrara est un quotidien de Ferrare 
Le SPAL Ferrara est un club de football de la ville
Le Mura di Ferrara sont les fortifications de la ville

Liens externes  
 Localisation du patronyme en Italie
  

Homonymie de toponyme